Freetown (littéralement ville libre) est le nom de plusieurs localités, dont la plus importante est probablement Freetown, la capitale de la Sierra Leone.

Localités

Antigua-et-Barbuda 
 Freetown

Bahamas 
 Freetown

Danemark 
 Freetown Christiania ( en danois, ville libre de Christiania en français), nom donné à leur quartier par les habitants de Christiania, quartier de Copenhague

États-Unis 
 Freetown, Alabama
 Freetown, Indiana
 Freetown, Kentucky
 Freetown, Louisiane
 Freetown, Massachusetts
 Freetown, New York
 Freetown, quartier de East Hampton, New York

Sierra Leone 
 Freetown, capitale du pays

Voir aussi 

 Libreville, capitale du Gabon